Noodles – tipo di pasta
 Noodles – gruppo musicale rock giapponese
 Noodles – chitarrista e seconda voce della band punk The Offspring
 Noodles – personaggio del film C'era una volta in America, interpretato da Robert De Niro
 Noodles – personaggio della serie di cortometraggi Noodles and Nedd